„Танц от радост“ () е американски късометражен документален ням филм от 1895 година, заснет от режисьора Уилям Хейс в лабораториите на Томас Едисън в Ню Джърси. Кадри от филма не са достигнали до наши дни и той се смята за изгубен.

Сюжет 
Жители на островите Самоа, актуални участници в „Цирка на Барнъм и Бейли“, изпълняват пред камерата традиционен танц.

Външни препратки

Източници 

Американски документални филми
Американски филми от 1895 година